Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (Qualificato)
 David Prinosil (Qualificato)
 Adrian Voinea (Qualificato)
 Christophe Rochus (primo turno)

 Lionel Roux (primo turno)
 Nicklas Kulti (ultimo turno)
 Raemon Sluiter (ultimo turno)
 Melvyn Op Der Heijde (primo turno)

Qualificati 

 Jonas Björkman
 David Prinosil

 Adrian Voinea
 Filip Dewulf

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2000
ATP Tour 2000